De Cool ou Decool est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Delphine de Cool (1830-1921), une peintre et écrivaine française
 Gabriel de Cool (1854-1936), un peintre français, son fils
 Jean-Pierre Decool (né en 1952), un homme politique français

Voir aussi